

Patronyme
 Alfred Poirrier, (1826-1898), fut un homme politique français.
 François Poirrier, (1832-1917), fut un homme politique français.
 Philippe Poirrier, (1963- ), est un historien français.
Franck Poirrier, (1959-), est un industriel français.   

Homonymie
Homonymie de patronyme